Кононівська сільська рада — Луганська область, Біловодський район
 Кононівська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район